Niemcy:
 Schneppenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Schneppenbach – rzeka, dopływ Westerbach